Les mitrules sont des champignons ascomycètes répartis en deux genres qui n'entretiennent aucune parenté :
 le genre Mitrula, dans la famille des Mitrulaceae de la sous-division des Pezizomycotina ;
 le genre Neolecta, dans la famille des Neolectaceae de la sous-division des Taphrinomycotina.

Notes et références 

Nom de champignon ambigu